In 1952 werd het 21ste profseizoen gespeeld van de Primera División, de hoogste voetbaldivisie van Argentinië.  In totaal was dit het 61ste seizoen. River Plate werd kampioen.

Eindstand

Topschutters

Externe link 
 Argentinië 1952 op RSSSF

Argentijns voetbalseizoen
Competitievoetbal 1951/52